La gara dei 50 metri dorso maschili si è svolta l'8 e il 9 agosto 2015 presso la Kazan Arena e vi hanno preso parte 68 atleti provenienti da 61 nazioni. Le batterie e le semifinali si sono svolte, rispettivamente, la mattina e la sera dell'8 agosto, mentre la finale ha avuto luogo la sera del 9 agosto.

Medaglie

Record 
Prima della manifestazione il record del mondo (WR) e il record dei campionati (CR) erano i seguenti.

Risultati

Batterie

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni 
  Partenti su OmegaTiming.com
  Risultati batterie  su OmegaTiming.com
  Risultati semifinale  su OmegaTiming.com
  Risultati finale  su OmegaTiming.com

Dorso 50 M